Takagi Jutaka (1960), japán vitorlázó
 Takagi Jutaka (1958), japán baseballjátékos